Yassıhüyük bezeichnet mehrere Orte in der Türkei:

 Yassıhüyük (Ankara), Ort im Kreis Polatli in der Provinz Ankara
 Yassıhüyük (Eskisehir), Ort in der Provinz Eskisehir
 Yassıhüyük (Yozgat), Ort in der Provinz Yozgat
 Yassıhüyük (Denizli), Ort im Kreis Acıpayam in der Provinz Denizli